Sącz to:
 Stary Sącz – to miasto w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stary Sącz.
 Nowy Sącz – to miasto powiatowe i na prawach powiatu grodzkiego, w województwie małopolskim
 Gmina Stary Sącz – to gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Sandecja Nowy Sącz – wielosekcyjny klub sportowy z Nowego Sącza
 Okręg wyborczy Nowy Sącz – w wyborach do Sejmu nosi numer 14, a w wyborach do Senatu numer 13.